El término hiato puede referirse, en esta enciclopedia:

 A un hiato (fonología), la conjunción de dos vocales de sílabas distintas, como en «impíos» o «leer».
 A un hiato (geología), la ausencia, por no sedimentación, de ciertos materiales.
 A un hiato (anatomía), un orificio de diversas formaciones anatómicas, por ejemplo:
 El hiato esofágico, un orificio por el que el esófago atraviesa el diafragma y pasa de la porción torácica a la abdominal.
 El hiato de Winslow, un orificio entre el epiplón mayor y el epiplón menor.
 A un hiato (retórica), la ruptura de una sinalefa para aumentar el número de sílabas de un verso.

Enlaces externos